W Polsce 
 Krępsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo 
 Krępsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Krępsko – jezioro położone na skraju Pojezierza Krajeńskiego
 Krępsko – gromada w powiecie goleniowskim
 Krępsko – gromada w powiecie wałeckim